В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Манон Боллеграф і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Лу Деніелс і Венді Вайт 6–0, 6–2.

Сіяні пари 

 Манон Боллеграф /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)
 Ліз Грегорі /  Гретчен Раш (півфінал)

 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (фінал)
 Пенні Барг /  Пінат Луї (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Kansas